Первая лига 1980/1981 годов () — 55-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1980/1981
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1980 году
Спорт в Чехословакии в 1981 году